Karl Schapper ist der Name folgender Personen:

* Karl Schapper (Arbeiterführer) (1812–1870), deutscher Arbeiterführer
 Karl Schapper (Widerstandskämpfer) (1879–1941), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl August Schapper (1815–1898), deutscher evangelischer Theologe